Александр Вольф (; род. 21 декабря 1978, Шмалькальден, Зуль, ГДР) — немецкий биатлонист, трёхкратный чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира 2008 года в преследовании и в эстафете. Завершил карьеру--13 Марта 2013 года.

Начал заниматься биатлоном с 7 лет. В 1997 году окончил спортивную школу в Оберхофе. В 1999 году стал чемпионом Германии и чемпионом Европы. С 2000 года выступает на этапах Кубка Мира. Первая победа в индивидуальном соревновании пришла в сезоне 2002/2003, когда он выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лахти. После этого Вольф становится постоянным членом немецкой команды по биатлону. Начало сезона 2005—2006 оказались весьма успешными для Александра Вольфа, который долгое время удерживал лидерство в общем зачёте Кубка мира. Однако Олимпиада 2006 года принесла одни разочарования: пятнадцатое место в спринте, девятнадцатое — в гонке преследования, восьмое — в масс-старте и, как итог, не включение в состав эстафетной команды. Последующий сезон принёс Александру Вольфу ещё несколько побед.

Кубки мира 
 1998—1999 — 50-е место (22 очка)
 1999—2000 — 37-е место (59 очков)
 2000—2001 — 62-е место (30 очков)
 2001—2002 — 29-е место (186 очков)
 2002—2003 — 39-е место (96 очков)
 2003—2004 — 28-е место (173 очка)
 2004—2005 — 23-е место (210 очков)
 2005—2006 — 12-е место (431 очко)
 2006—2007 — 20-е место (347 очков)
 2007—2008 — 14-е место (423 очка)
 2008—2009 — 19-е место (429 очков)
 2009—2010 — 41-е место (183 очка)

Ссылки 
 Профиль IBU (англ., нем.)
 Официальный сайт (нем.)

Биатлонисты Германии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы Европы по биатлону